Punk's Not Dead, album del 1981 degli Exploited;
Punk's Not Dead, film del 2006.